Гедеон Гвардиола (; ) — испанский гандболист, выступающий за немецкий клуб «Лемго» и сборную Испании.

Карьера

Клубная 
Гедеон Гвардиола воспитанник клуба Петрер. Начал профессиональную карьеру в клубе Валенсия. В 2005 году, Гедеон Гвардиола перешёл в клуб Теукро. В сезоне 2007/08 Теукро выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании, где клуб занял 10 место. В 2008 году Гедеон Гвардиола перешёл в клуб Натурхаус Ля Риоха. В 2009 году Гедеон Гвардиола перешёл в клуб Сан Антонио. В 2012 году Гедеон Гвардиола заключил контракт с клубом Рейн Неккар Лёвен.

В сборной 
В сборной Гедеон Гвардиола сыграл 88 матчей и забил 116 голов.

Награды 
 Победитель чемпионата Германии: 2016, 2017
 Победитель Европейского кубка ЕГФ: 2013
 Победитель чемпионата Мира: 2013
 Чемпион Европы: 2018

Карьера 
Статистика Гедеона Гвардиолы в бундеслиге.
Статистика Гедеона Гвардиолы в сезоне 2019/20 даны на 27.1.2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Райн Лёвен»

Гандболисты Испании
Игроки сборной Испании по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Логроньо»
Игроки ГК «Сан-Антонио»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Лемго»